Światy Dantego – opowiadanie Anny Kańtoch
 Światy Dantego – zbiór opowiadań Anny Kańtoch